Caïd, ainsi que les titres d'œuvres Le Caïd et Un caïd, peuvent désigner :
 caïd, fonction de notable en Afrique du Nord ;
 Caïd, un super-vilain de l'univers Marvel ;
 Caïd, film français réalisé par Ange Basterga et Nicolas Lopez, sorti en 2017 ;
 Caïd, série française réalisée par Ange Basterga et Nicolas Lopez, sortie en 2021 ; 
 Le Caïd, opéra-bouffe en deux actes d'Ambroise Thomas sur un livret de Thomas Sauvage, créé à Paris en 1849 ;
 Le Caïd (), film américain réalisé par Lewis Seiler, sorti en 1942 ;
 Le Caïd, un film français réalisé par Bernard Borderie, sorti en 1960 ;
 Le Caïd, album de la série de bande dessinée Jeremiah d'Hermann, paru en 2013 ;
 Un caïd (), roman de James Clavell, paru en 1962 ;
 Un caïd (), film américain réalisé par Bryan Forbes, sorti en 1965 et adapté du roman ;
 Le Kaïd, chef marocain, tableau d'Eugène Delacroix, peint en 1837.